E. L. Doctorow – scrittore statunitense
 Cory Doctorow – giornalista, scrittore e blogger canadese